Tollan es un topónimo náhuatl que significa Lugar donde abundan los tules. Puede hacer referencia a:

Tollan: ciudad que aparece con frecuencia en los mitos cosmogónicos indígenas como la capital del gran imperio de la Serpiente Emplumada. Su equivalente en el mundo maya fue Tulan o Zuyuá. Algunas fuentes la identifican con Tula (Hidalgo).
Tollan-Xicocotitlan (Gran Ciudad junto al Xicoco): la capital del estado tolteca, conocida con el nombre de Tula. Se localiza en el estado de Hidalgo (México).
Tollan-Chollollan-Tlachihualtépetl (Gran Ciudad de Los que Huyeron-Cero Artificial''): la actual Cholula, en Puebla (México).
Teotihuacán: ciudad precolombina localizada en el noreste del valle de México.